Vestă de salvare se poate referi la:
 Vestă de salvare, dispozitiv pentru prevenirea înecului
 Vestă BCD, parte din echipamentul de scafandru, o vestă cu balon compensator integrat este un dispozitiv cu rol de compensare a flotabilității în imersiune, denumirea vestă de salvare fiind incorectă